Его́ровская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Егоровская волость (Тарский уезд) — в составе Тобольской губернии
 Егоровская волость (Тюменский уезд) — в составе Тобольской губернии